Экомузей (сокращение от словосочетания «экологический музей») 
 Виштынецкий эколого-исторический музей
 Карагандинский экологический музей